Макович — фамилия:

 Макович, Адам (род. 1940) — американский пианист.
  (род. 1988) — российский футболист.
 Макович, Владимир Иванович (1962—2017) — спикер Верховного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики.
  (род. 1943) — игрок в американский футбол и тренер.
  (1862—1920) — скульптор и архитектор.
  (1892 — ?) — инженер и архитектор.
 Макович, Семён Владимирович (род. 1995) — российский пловец.

См. также 
 Маковичи
 Маковица
 Маковицы